Giovinetto steht für:

 Mario Giovinetto (* 1933), kanadischer Geologe, Klimatologe und Geograph
 Mount Giovinetto, ein nach Mario Giovinetto benannter Berg im Ellsworthland, Antarktika